Ciepłowody (plaats), plaats in Polen
 Ciepłowody (gemeente), gemeente in Polen